Салазки:

 Салазки — небольшие сани.
 Салазки — деталь станка.
 Салазки — сленговое название компьютерного устройства Mobile Rack.